Greedy steht für

Greedy-Algorithmus, spezielle Klasse von Algorithmen in der Informatik
Greedy (Film), US-amerikanische Filmkomödie von Jonathan Lynn aus dem Jahr 1994
Greedy Perimeter Stateless Routing in Wireless Networks (GPSR), Routing-Protokoll für mobile Ad-hoc-Netze